Oklahoma kan syfta på:

 13688 Oklahoma – en asteroid
 University of Oklahoma – ett statligt ägt universitet i Norman Oklahoma
 Oklahoma Sooners – skolans idrottsprogram
 Oklahoma State University–Stillwater –
Oklahoma State Cowboys – skolans idrottsprogram
 Oklahoma (kortspel) – även kallat Oklahoma rummy eller Arlington, ett kortspel av rummy-typ
 Oklahoma gin – en variant av kortspelet Gin rummy
 Bombdådet i Oklahoma City – en terroristattack 1995

Geografi
 Oklahoma – en delstat i sydvästra USA
 Oklahomaterritoriet – ett organiserat territorium (1890-1907) som skulle bli en del av delstaten
 Oklahoma, Pennsylvania – USA
 Oklahoma City – huvudstaden i delstaten Oklahoma

Media
 Oklahoma! – musikalkomedi från 1943 av Rodgers och Hammerstein
 Oklahoma! (film) – film från 1955 baserad på musikalen
 Oklahoma (låt) – musikalens signaturmelodi och delstaten Oklahomas officiella låt
 Baja Oklahoma – TV-film